De gemeente Utrecht telt 3491 gemeentelijke monumenten, waarvan 984 in de wijk Oost (31 december 2013).

Er zijn afzonderlijke lijsten voor de gemeentelijke monumenten aan de Abstederdijk, aan de Antoniushof en aan de Jan van Scorelstraat.

|}

 Utrecht-Oost
Utrecht-Oost
Oost (Utrecht)